Степное — село в Илекском районе Оренбургской области. Входит в состав Привольного сельсовета.

История 
В 1962 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок отделения № 4 совхоза «Привольный» переименован в село Степное.

Население

Примечания 

Населённые пункты Илекского района